Sokol'skij rajon  è un toponimo di vari rajon della Russia

 Sokol'skij rajon – rajon nell'Oblast' di Nižnij Novgorod
 Sokol'skij rajon – rajon nell'Oblast' di Vologda con capoluogo Sokol

Pagine correlate 

 Sokol'skij